Флаг муниципального образования Каневско́е сельское поселение Каневского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 ноября 2012 года решением Совета Каневского сельского поселения № 178 и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Каневского сельского поселения Каневского района в малиновом, синем и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пурпурном поле — включенная лазоревая фигура, составленная из узких усечённо-вписанного стропила и столба, и поверх этой фигуры во главе — золотой уширенный крест, всё сопровождено четырьмя головками колосьев пшеницы, положенными сообразно щиту и перемежаемыми частью лазоревой фигуры».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

В числе 38 бывших запорожских куреней, организованно прибывших на Кубань в 1792—1793 годах был и Каневской курень. Курень сформирован из жителей города Канева и окрестных селений. По запорожским традициям, поселениям из Сечи, на новых землях, оставили старые названия куреней. Так на Кубани появился Каневской курень.

Весной 1794 года там, где сходятся вместе реки Челбас, Средняя Челбаска и Сухая Челбаска было определено место Каневскому куреню. Позже курень был преобразован в станицу Каневскую. Три синие полосы, соединяющиеся вместе, аллегорически указывают на место расположения станицы Каневской, у слияния трёх рек.

Синий цвет символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо.

Малиновый цвет полотнища — это традиционный цвет запорожского (черноморского) казачества.

Малиновый цвет символизирует цветущую землю, верность, скромность, набожность.

Крест с уширенными концами является одним из символов запорожского (черноморского) казачества, символом христианства.

Пшеничные колосья символизируют сельское хозяйство поселения, основой которого является выращивание зерновых и их переработка.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, достатка, процветания и прочности.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса